Daucus arenicola är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Armand Isidore Pancher och Pierre Edmond Boissier. Daucus arenicola ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
arenicola